Millennium betyder årtusinde og kan henvise til flere forskellige artikler:

Bøger 
 Millennium (bog) – science fiction-roman skrevet af John Varley i 1983
 Millennium-serien – krimitrilogi skrevet af Stieg Larsson; udgivet 2005-07

Film og tv 
 Millennium (film) – amerikansk science fiction-film fra 1989
 Millennium (tv-serie) – amerikansk science fiction-tv-serie af Chris Carter fra 1996
 Tusindårsfalken (fra eng. Millenium Falcon) – rumskib fløjet af Han Solo i Star Wars-filmene

Musik 
 Millennium (Backstreet Boys-album) – album udgivet af Backstreet Boys i 1999
 "Millennium" (sang) – single udgivet af Robbie Williams i 1998

Software 
 Millennium 2.2 – strategispil udgivet af Electric Dreams i 1989
 Windows Me (Windows Millenium Edition) – styresystem udviklet af Microsoft

Steder 
 Millennium Park – en park i Chicago
 Millennium Stadium – et stadion i Cardiff, Wales

Virksomheder 
 2015-målene – målsætninger inden for udviklingsområdet vedtaget af alle FN's medlemslande i 2000 i Millennium-erklæringen
 Millennium BCP – en afdeling drevet af den portugisiske bank Banco Comercial Português
 Millennium & Copthorne Hotels – britisk hotelkoncern optaget på FTSE 250 Index
 Millennium – et imprint anvendt af Orion Publishing Group

Se også 
 Millennium Tower
 Millennium Bank (flertydig)
 Millennium Park (flertydig)